Beresina oder Bjaresina steht für:

Flüsse/Wasserwege:
 Bjaresina, Nebenfluss des Dnepr in Belarus, Namensgeber der Schlacht an der Beresina
 Beresina, rechter Nebenfluss des Dnepr in Belarus und Russland
 Westliche Beresina, Nebenfluss der Memel in Belarus 
 Kanalsystem Beresina

Beresina ist der Familienname folgender Persinen:
 Walentyna Bersina, Geburtsname von Walentyna Lutajewa (1956–2023), sowjetisch-ukrainische Handballspielerin 

Siehe auch:
 Schlacht an der Beresina, Schlacht im Russlandfeldzug (1812)
 Beresinalied von Johann Immanuel Müller (1823)
 Beresina oder Die letzten Tage der Schweiz, Film von Daniel Schmid (1999)
 Berezina
 Beresyne
 Beresino